Odznaka za Służbę (Brema)
 Odznaka za Służbę (Hamburg)
 Odznaka za Służbę (Lippe)
 Odznaka za Służbę (Lubeka)
 Odznaka za Służbę (Prusy)
 Odznaka za Służbę (Reuss-Greiz)
 Odznaka za Służbę (Reuss-Schleiz-Gera)
 Odznaka za Służbę (Prusy)
 Odznaka za Służbę (Saksonia)
 Odznaka za Służbę (Saksonia-Altenburg)
 Odznaka za Służbę (Saksonia-Koburg-Gota)
 Odznaka za Służbę (Saksonia-Meiningen)
 Odznaka za Służbę (Saksonia-Weimar-Eisenach)
 Odznaka za Służbę (Schaumburg-Lippe)
 Odznaka za Służbę (Schwarzburg-Rudolstadt)
 Odznaka za Służbę (Schwarzburg-Sonderhausen)
 Odznaka za Służbę (Waldeck)
 Odznaka za Służbę (Węgry)

Zobacz też 
 Odznaka za Służbę Wojskową (ujednoznacznienie)
 Odznaka za Służbę dla Obrony Krajowej (ujednoznacznienie)